International Amateur Radio Union, een internationale organisatie van amateurradioverenigingen.
 International Alliance of Research Universities, een internationaal netwerk van universiteiten.